Албул Анатолій Михайлович — радянський борець вільного стилю
 Албул Сергій Володимирович — український правоохоронець та науковець